Knox je lahko:
 Fort Knox
 Errol Knox, general
 Dilly Knox, kriptolog
 Frank Knox, politik
 James Knox Polk, predsednik ZDA